Хэл Озса́н (. род. 26 октября 1976), урожд. Хали́л Озша́н () — английский актёр и певец турецкого происхождения. Широкую известность получил благодаря ролям Майкла Кэссиди в фантастической драме «Кайл XY», Тодда Кара в молодёжной драме «Бухта Доусона» и мистера Майлза Кэннона в сериале «90210: Новое поколение».

Биография 
Родители Хэла — турки-киприоты. Актёр родился в городе Фамагуста, на Северном Кипре. При рождении получил имя Халил Озсан (Halil Özşan).

В возрасте 3-х лет его семья переехала в Лондон, в пригородный район Хейверинг. Когда мальчику исполнилось 11 он поступил в школу «Brentwood School» где изучал драматические искусства.

Карьера 
Переехал в США в 1990-х годах, где начал работать в кино и на телевидении. Первая крупная роль — Тод Карр в сериале «Бухта Доусона». Затем последовали роли в сериалах «Падший» и «Кайл XY». Первая роль в кино мелодрама «Симона» с Аль Пачино в главной роли.

Музыка 
В 2006 году, Озсан стал петь и писать песни для группы Poets & Pornstars. Его песни появились в нескольких фильмах и телешоу, включая сериалы «Калифрения», «So You Think You Can Dance» (аналог этого шоу под названием «Танцуют все!» стартовал на Украине), «Маленькие Афины» и «Зомби на Диком Западе». В 2008 он ушёл из группы и посвятил все время актёрской карьере

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Иммигрировавшие в США с Кипра
Киноактёры Великобритании